Gibbs är en ö i ögruppen Sydshetlandsöarna i Antarktis.. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Källor 

Sydshetlandsöarnas öar
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis